Додаток — у мовознавстві — другорядний член речення
 Додаток — у стилістиці — ізоляція іменника або групи слів у кінцевій позиції речення
 Додаток — верхня частина сталевого злитка (виливки), габарити якої виступають за межі необхідних розмірів.
 Додаток — доповнення до основного документу, продукту, послуги: наприклад книга чи брошура, що додається до передплатного видання і разом з ним надсилається передплатникам. Додаток може означати невеликі нотатки, дописки, доповнення до статті, твору, книги, протоколу тощо — все те, що не ввійшло в основний текст.